Пісенний конкурс Євробачення 1977 став 22-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 7 травня 1977 року в місті Лондон, Велика Британія. Югославія вийшла з конкурсу, а Швеція повернулася. Було повернуте правило мови, кожен виконавець повинен був виконувати пісню мовою або однією з мов своєї країни. Однак Бельгії й Німеччині було дозволено виконати пісні англійською мовою, оскільки вони вже були відібрані до моменту зміни правила.

Франція здобула перемогу з піснею «L'oiseau et l'enfant», виконаною Марією Міріам, що стала зіркою у Франції. Монако зайняло 4-і місце з «Une petite Francaise», виконаною Мішель Торр, яка вдруге брала участь у конкурсі.

Результати

Голосування

12 points 
Нижче наведено підсумок усіх 12 очок у фіналі:

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення

1977 у телебаченні
1977 у Європі
Травень 1977
Музика Лондона